Nicolás Torres puede referirse a:

 Nicolás Torres (Músico) Músico chileno
 Nicolás Torres (1983-), futbolista argentino; 
 Nicolás Torres (1987-), futbolista colombiano; 
 Nicolás Torres (1987-), actor argentino;